Антон Филиппович Кравец (1922 — ?) — командир авиационного звена Украинского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР, г. Одесса, Герой Социалистического Труда (15.08.1966).

Родился 27.04.1922 в с. Данилова Балка Ульяновского района Кировоградской области, там же получил среднее образование.

Окончил авиационную школу пилотов (1942) и до 1947 г. находился на военной службе.

С 1949 г. — пилот гражданской авиации: второй пилот, командир экипажа По-2. С 1956 г. — в Одесском авиаотряде Аэрофлота: командир экипажа, командир звена. Летал на Ан-2.

Работал на подкормке и опрыскивании колхозных полей. Новатор в области авиационно-химической борьбы с вредителями сахарной свеклы.

Герой Социалистического Труда (15.08.1966) - за достижения по применению авиации в народном хозяйстве.

В 1967 г. переучился на новый реактивный пассажирский самолёт Як-40. Заместитель командира
авиационной эскадрильи, выполнял пассажирские перевозки из аэропорта Жуляны по маршруту Киев - Измаил. 

С 1982 г. персональный пенсионер союзного значения. Жил в Одессе.

Источники 
 Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України /Випуск І. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2014. — 287 с. ISBN 978-966-130-062-9
 http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/Bulletin%201%202014.pdf
 Гражданская авиация СССР: 1917—1967. Транспорт, 1968, 319 с.
 Одесса — Кто есть Кто: 1794—1994. Окфа, 1999, 543 с.
 http://library.kr.ua/elib/chizhov/V_nebe1_TNRF.pdf